Михаи́л Ива́нович Улья́нов (род. 23 августа 1958, Москва) — российский государственный служащий, дипломат. Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене с 23 января 2018 года.

Биография 

Михаил Ульянов в 1980 году окончил Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ) и поступил на дипломатическую службу. Владеет английским языком.

В 1980—1986 годах — сотрудник Историко-дипломатического управления Министерства иностранных дел СССР.

В 1986—1990 годах — сотрудник Управления международных организаций МИД СССР.

В 1990—1995 годах — сотрудник Постоянного представительства СССР (с 1991 — России) при ООН в Нью-Йорке.

В 1995—1998 годах — сотрудник Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В 1998—2002 годах — сотрудник Постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе.

В 2002—2004 годах — начальник отдела Департамента международных организаций МИД России.

С января 2004 по сентябрь 2006 года — заместитель директора Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.

С сентября 2006 года — руководитель российской делегации на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

В 2011—2014 годах — директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.

В 2014—2017 годах — директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.

С 23 января 2018 года — Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене (Австрия).

Во время российской войны против Украины 
12 августа 2022 года заявил, что антироссийские санкции полностью провалились. 20 августа 2022 года в ответ на публикацию Президента Украины Владимира Зеленского с благодарностью за военную поддержку США в официальном канале Твиттер Ульянов написал: «Никакой пощады украинскому населению». В своём комментарии он уточнил, что так к украинцам относится не он, а их власти. Впоследствии он удалил свой пост, извинившись и сказав «Я забыл, с кем имею дело». Попытки обвинить его в призыве к геноциду украинского народа Ульянов назвал возмутительными, объяснив свою публикацию тем, что украинские власти не желают урегулировать военный конфликт дипломатическим путём.

Семья 
Женат, имеет дочь.

Награды 
 Орден Дружбы (16 октября 2012) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и укрепление международных позиций Российской Федерации, подготовку высококвалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу.

 Орден Почёта (2018)

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (25 мая 2006)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (1 мая 2012)
 Чрезвычайный и полномочный посол (10 февраля 2017)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Биография на сайте Постоянного представительства России при международных организациях в Вене
 Аккаунт в Twitter

Выпускники МГИАИ
Постоянные представители Российской Федерации при международных организациях в Вене
Дипломаты Российской Федерации
Чрезвычайные и полномочные послы России